Bundestagswahlkreis 219 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis München-Süd (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis München-Ost (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis München-Nord (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Regensburg (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Burglengenfeld (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Bamberg (1949 bis 1961)